Владимир Милчин () е северномакедонски режисьор и политик, декан на Факултета за драматични изкуства на Скопския университет, изпълнителен директор на ФИООМ и бивш член на ръководството на СДСМ и настоящ директор на „Отворено общество“ за Северна Македония. Лустриран е като сътрудник на югославските тайни служби през 2012 година.

Биография 
Владимир Милчин е роден на 29 април 1947 година в Скопие, в семейството на драматурга Илия Милчин. Дипломира се като режисьор в Белградската академия за театър, кино, радио и телевизия при проф. д-р Хюго Клайн през 1970 година. В периода 1964-1970 година ръководи алтернативната театрална група „Не-театър кактус“, а между 1970-1972 година заедно със Слободан Унковски и групата „Театър край Св. Никита Голтарот“. Между 1970 - 1982 година е драматичен режисьор и драматург към Македонския народен театър, а между 1972-1974 година води клас за драматични актьори към Висшата музикална школа в Скопие. В 1979 година е един от основателите на театралната работилница към Философския факултет на Скопския университет, а от 1982 година води клас за актьорско майсторство към Факултета за драматични изкуства. Владимир Милчин е режисирал над 80 представления и има редица награди и отличия.

В периода 1976 – 1987 е воден като активен сътрудник на УДБ-а с псевдоним Драматург. Пише доноси срещу свои колеги актьори и режисьори. За среща с актьора Ристо Шишков от 18 ноември 1981 пише следното:

Родословие

Бележки 

Сътрудници на Управлението за държавна сигурност (Северна Македония)
Северномакедонски режисьори
Преподаватели в Скопския университет
Югославски режисьори
Родени в Скопие
Владимир
По произход от Прилеп